Velika nagrada Francije 1912 je potekala 25. junija 1912.

Rezultati

Dirka

Viri

www.racing-database.com 

1912
Sezona Velikih nagrad 1912